Franco-colombien (Franco-columbian en anglais) est un terme pour désigner les habitants francophones de la province canadienne de Colombie-Britannique.
Franco-colombien désigne ce qui est en rapport à la France et à la Colombie (par ex. les relations entre la Colombie et la France) ou les personnes françaises et colombiennes (par ex. Íngrid Betancourt).